Lukova, település Albániában
Lukova, település Ukrajnában